Тарас Бульба
 «Тарас Бульба» — повесть Н. В. Гоголя.
 Тарас Бульба (персонаж) — главный герой одноимённой повести, запорожский казак.

Экранизации
 «Тарас Бульба» — российский фильм режиссёра В. В. Бортко (2009).
 «Дума о Тарасе Бульбе» — украинский фильм 2009 года.
 «Тарас Бульба» — голливудский фильм режиссёра Джей Ли Томпсона (1962).
 «Тарас Бульба» — фильм режиссёра Алексея Грановского, снятый во Франции в 1936 году.
 «Тарас Бульба» () — фильм Владимира Стрижевского и Иосифа Ермольева, вышедший в Германии в 1924 году.
 «Тарас Бульба» — российский короткометражный фильм режиссёра Александра Дранкова, 1909 г.

Музыкальные произведения

 «Тарас Бульба» — рапсодия для оркестра (1915—1918) чешского композитора Леоша Яначека.
 «Тарас Бульба» — балет Василия Соловьёва-Седого (1940).
 «Тарас Бульба» — непоставленный балет Р. М. Глиэра.

Компьютерная игра
 «Тарас Бульба: Запорожская сечь» — разработана IceHill Entertainment.
 «Тарас Бульба» (The Way of Cossack) — разработана Burut CT.

Псевдоним
 Тарас Бульба — один из псевдонимов В. Д. Боровца, украинского националиста, руководителя так называемой Полесской Сечи (бульбовцы).

Прочее
 Taras Boulba — марка бельгийского пива, лёгкий белый эль.
 Корчма Тарас Бульба — сеть ресторанов.

См. также 
 Бульба